Amerikai Egyesült Államok
 Troy (Alabama)
 Troy (Arizona)
 Troy (Dél-Dakota)
 Troy (Dél-Karolina)
 Troy (Észak-Karolina)
 Troy (Idaho)
 Troy (Illinois)
 Troy (Indiana)
 Troy (Iowa)
 Troy Mills, Iowa
 Troy (Kalifornia)
 Troy (Kansas)
 Troy (Jessamine megye, Kentucky)
 Troy (Woodford megye, Kentucky)
 Troy (Maine)
 Troy (Michigan)
 Troy (Minnesota)
 Troy (Missouri)
 Troy (Montana)
 Troy (New Hampshire)
 Troy (New York)
 Troy (Nyugat-Virginia)
 Troy (Ohio)
 Troy (Oregon)
 Troy (Pennsylvania)
 Troy (Tennessee)
 Troy (Texas)
 Troy (Sauk megye, Wisconsin)
 Troy (Saint Croix megye, Wisconsin)
 Troy (Walworth megye, Wisconsin)
 Troy (közösség, Walworth megye, Wisconsin)
 Troy Center, Wisconsin
 Troy (Vermont)
 North Troy, Vermont
 Troy (Virginia)